Montcornet  je název dvou obcí ve Francii:

 Montcornet (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Montcornet (Ardennes) – obec v departementu Ardensko